Menabrea steht für:

 Menabrea (Brauerei), italienisches Brauereiunternehmen

Menabrea ist der Familienname folgender Personen:

 Luigi Federico Menabrea (1809–1896), italienischer Wissenschaftler, General und Politiker